Příjmení Brůna nese více různých osobností:

 Emil Brůna (1909–1951) – český římskokatolický duchovní
 František Brůna (1944–2017) – československý házenkář
 Jiří Brůna (* 1955) – český básník
 Otakar Brůna (1928–2012) – český redaktor, publicista, dramaturg a spisovatel